Horcotes är ett släkte av spindlar som beskrevs av Crosby et Bishop 1933. Horcotes ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Täckvävarspindlar
Horcotes